100-й выпуск  Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка прошла с 22 по 28 марта 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу одержал британский велогонщик Адам Йейтс, а представители команды Ineos Grenadiers заняли весь подиум.

Участники 
В гонке приняло участие 24 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 4 команд категории ProTeams. Однако незадолго до старта с гонки в полном составе была снята  команда Bora-Hansgrohe, из положительного теста на COVID-19 у её гонщика Мэтью  Уолса. Таки образом на старт соревнования вышли 168 гонщиков. До финиша доехал ??.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1094 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Вуэльта Каталонии 2021 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2021 году
Март 2021 года